Sztafeta mężczyzn na 4. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach pięcioboju wojskowego w dniu 20 października 2007 w indyjskim Hajdarabadzie podczas światowych igrzysk wojskowych.

Harmonogram 

 Legenda

Uczestnicy 
Do startu zgłoszonych zostało 23 reprezentacji narodowych (wystartowało 92 mężczyzn). Sztafeta - 4 zawodników pokonuje 500 metrowy lądowy tor przeszkód. Tor używany dla sztafety w ramach pięcioboju wojskowego jest znormalizowany i składa się z 20 przeszkód. Aktualny rekord świata wynosi 1:45,00 min (rekordy są notowane przez CISM).

Reprezentacja Polski – sztafeta została sklasyfikowana na 18 miejscu z czasem 2:17,00 MIN.

Medaliści

Faza eliminacyjna 
Sztafety w pięcioboju wojskowym rywalizują parami. Osiem drużyn z najlepszymi czasami awansowało do fazy pucharowej (ćwierćfinałów) gdzie rozgrywki są prowadzone systemem pucharowym. Zwycięscy meczów półfinałowych walczyli w finale o mistrzostwo igrzysk wojskowych, a pokonani o medal brązowy.

Wyniki spotkań eliminacyjnych 

Źródło:

Klasyfikacja drużyn 
 Legenda
 Q - awans do fazy pucharowej (ćwierćfinałów)

Faza pucharowa 
 Drabinka  

Źródło:

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Pięciobój wojskowy na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mężczyźni